

Lokalizacje

Austria 
 Arzberg – gmina

Niemcy 
 Arzberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Arzberg – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen

Zobacz też 
 Erzberg